Леонид Бабушкин:
 Бабушкин, Леонид Георгиевич (1925—1993) — Герой Советского Союза.
 Бабушкин, Леонид Николаевич (1902—1976) — советский агрометеоролог.